Niederwald bei Rüdesheim, un espace forestier en Allemagne.
 Niederwald, une ville du comté de Hays  au Texas, aux États-Unis.
 Niederwald, une localité et une ancienne commune suisse du canton du Valais en Suisse.

Voir aussi 
 Niederwaldkirchen, une commune en Autriche.
 Niederwalddenkmal, en , est situé à la lisière du parc naturel du Niederwald, surplombant le Rhin et la ville de Rüdesheim am Rhein, au sud-ouest du land de Hesse en Allemagne.